Juana I de Navarra (Bar-sur-Seine, 14 de enero de 1273-Vincennes, 4 de abril de 1305) fue reina de Navarra y condesa de Champaña y de Brie entre 1274 y 1305. Fue, además, reina consorte de Francia entre 1285 y 1305, debido a su boda con el entonces futuro Felipe IV "el Hermoso" de Francia. Hija de Enrique I y de Blanca de Artois. Fue la última reina de la Casa de Champaña.

Biografía 

Sucedió a su padre Enrique I, a los 3 años, con su madre como regente. Esta situación supuso un aumento de las presiones de castellanos, aragoneses y franceses, por casarse con la heredera e incorporar así el reino a sus dominios. Blanca, la madre de Juana, era francesa, sobrina del fallecido rey, Luis IX, como hija de su hermano Roberto I de Artois, por lo que pidió ayuda a su primo hermano Felipe III de Francia. El monarca decidió casarla con su hijo Felipe, cuando ella tenía 11 años y él 16, anticipándose a Alfonso X el Sabio, que deseaba casarla con su hijo. De ese modo, Felipe el Hermoso se convirtió en el rey Felipe I de Navarra, conde de Champaña y de Brie. La historia del reino de Navarra queda, desde este momento, unida a la historia del reino de Francia.

Subida al trono de Francia 

Al año siguiente, en 1285, falleció Felipe III y su hijo subió al trono como Felipe IV. Defendía un estado centralizado y omnipotente, y la necesidad de dinero para mantener este tipo de gobierno influyó en la política que se aplicó en Francia y en Navarra:
 devaluación de la moneda, bajando su peso de oro y plata;
 imposición de fuertes impuestos a los judíos, detentadores del dinero, ya que la Iglesia prohibía a los cristianos dedicarse a la banca;
 venta de títulos nobiliarios a los burgueses ricos;
 exención de obligaciones a los siervos a cambio de dinero;
 imposición de diezmos al clero.

Conflictos con la Iglesia romana 
Ante estas medidas, el Papa Bonifacio VIII respondió prohibiéndole al clero proporcionar subsidios a los laicos. El rey prohibió la salida de oro y plata del reino, con la protesta del Papa. Finalmente Bonifacio VIII cedió, pero en 1301 el rey detuvo al obispo de Pamiers, y Bonifacio VIII reaccionó acusando al rey de violar las prerrogativas de la iglesia y se disponía a excomulgarlo, cuando fue detenido por los hombres de este. El Papa murió al mes de este suceso, después de ser liberado por la población de la ciudad. 

Sus sucesores, Benedicto XI y sobre todo Clemente V, elegido por intervención de Felipe, hicieron marcha atrás: Clemente V nombró cardenales franceses, derogó todas las decisiones de Bonifacio VIII contra Felipe IV y se instaló en Aviñón. El estado francés había vencido a Roma.
 Por último, como los Templarios, debido a su prestigio, habían ejercido como banqueros, decidió hacerse con sus riquezas, lo que logró acusando a la Orden hasta conseguir su disolución. Los jefes, incluido el Gran Maestre Jacques de Molay, fueron detenidos en 1307 acusados de herejía. En 1309, un primer grupo de templarios fue a la hoguera. En 1312, la Santa Sede suprimió la orden, pero en 1314 Felipe mandó quemar a los dignatarios del Temple como relapsos. Así pudo apoderarse de los bienes mobiliarios de la orden; los inmobiliarios fueron otorgados a los hospitalarios.

 En Navarra, el régimen francés acentúa el anti-judaísmo, los reyes Felipe y Juana limitan la acción de los hebreos al establecer que en sus préstamos sólo recibirían lo prestado, sin ningún tipo de interés.
 Otorgó a la orden de Grandmont la iglesia de Corella con todas sus rentas, valoradas en 125 libras anuales, a cambio de los bienes del monasterio de Tudela, que revirtieron a la corona, salvo el solar en que estaba edificado, el huerto, el acueducto y el aprovechamiento del monte de la Bardena.
Sin embargo, no pudo derogar el Fuero General de Navarra, puesto por escrito en 1250 por la nobleza para evitar los abusos reales. 

Al fallecer Juana en 1305, los naturales del reino navarro acordaron guardar el reino para su hijo Luis pues no querían seguir manteniendo a Felipe el Hermoso como rey en Navarra. Finalmente Luis juró los fueros en octubre de 1307.

Matrimonio y descendencia 

El 14 de agosto de 1284 se casó en la catedral de Notre Dame, en París, con el futuro rey Felipe IV de Francia, con lo que asoció al trono a su cónyuge como Felipe I de Navarra, rey de Navarra y conde de Champaña y de Brie. 

De este matrimonio nacieron 7 hijos:

 Luis el Obstinado ( 4 de octubre de 1289 - castillo del bosque de Vincennes, 5 de junio de 1316): rey de Francia y Navarra a la muerte de sus padres de 1314 a 1316. Casado con Margarita de Borgoña y con Clemencia de Hungría. Padre de Juana II de Navarra y de Juan I de Francia
 Margarita (1290 - 1294): estuvo comprometida con el rey Fernando IV de Castilla pero su muerte prematura frustró el matrimonio.
 Blanca (1293 - 1294).
 Felipe el Largo (1291 - Longchamps, 3 de enero de 1322): conde de Borgoña por su matrimonio con Juana de Borgoña (1307) y conde usufructuario de Poitiers (1311). Sucedió en el trono de Francia a su sobrino Juan I, de quien era regente. Fue rey de Francia como Felipe V desde 1316 a 1322. Estableció la ley sálica o ley de los varones, eliminando de la sucesión del trono en la línea principal de los Capetos a su sobrina, Juana. 
 Isabel, conocida como "La Loba de Francia" (París, 1292 - Roseing, 22 de agosto de 1358): casada con Eduardo II, rey de Inglaterra (1284-1327). Madre de Eduardo III de Inglaterra, quien comenzó la guerra de los Cien Años
 Carlos el Hermoso (Clermont, 1294 - castillo del bosque de Vincennes, 1 de febrero de 1328), conde de la Marche (1314): sucedió a su hermano Felipe V en el trono de 1322 a 1328 como Carlos IV de Francia.
 Roberto (1297 - Saint Germain-en-Laye, 1308).

Genealogía

Véase también 
 Reino de Navarra
 Tabla cronológica de reinos de España

Referencias

Bibliografía

Enlaces externos 

Reyes de Navarra
Reyes de España del siglo XIII
Reinas consortes de Francia con los Capetos
Reinas consortes de Francia del siglo XIII
Reinas consortes de Francia del siglo XIV
Condado de Champaña
Mujeres gobernantes del siglo XIII
Mujeres gobernantes del siglo XIV